Ruszkowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Ruszkowice, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Ruszkowice, village de la voïvodie de Mazovie